Chatroom steht für: 

 virtueller Raum im Internet, in dem man sich unterhalten kann, siehe Chat
 Chatroom (Film), britischer Spielfilm aus dem Jahr 2010

Siehe auch:
 Emmas Chatroom, australische Fernsehserie